Brzęczkowice ist der Name folgender Orte in Polen:
 Brzęczkowice (Niemodlin) in der Woiwodschaft Oppeln
 Brzęczkowice (Mysłowice) in der Woiwodschaft Schlesien